En la mitología griega Píero (en griego Πίερος Píeros) es el nombre de varios personajes, difíciles de diferenciar. Dependiendo de la tradición es hijo de Magnes,Macedón o Lino, pero otros dicen que era un autóctono. En muchas de las versiones Píero engendró nueve hijas —ora las Piérides ora Emátides—, pero su consorte también varía. Al menos las fuentes la citan como una de las ninfas, ya sea esta la acaso epónima Metone, o bien Antíope de Pieria o Evipe de Peonia.

Pausanias nos dice de Píero que dio su nombre al monte Píero de Macedonia. Vino a Tespias y escribió sobre las Musas y fue el primero en darles culto. Píero introdujo esta tradición bien porque le parecía más sabio, bien a causa de un oráculo, o aleccionado por algún tracio. La raza tracia, en efecto, parece haber sido antiguamente más inteligente en todo que los macedonios y no tan desdeñosa respecto a las cosas divinas. Hay quienes dicen que el propio Píero tuvo nueve hijas y que les puso los mismos nombres que a las diosas, y que los llamados hijos de las Musas por los griegos fueron hijos de las hijas de Piérides. El mismo autor también nos dice que algunos griegos creen que Orfeo era hijo de la musa Calíope y no de la hija de Píero, a la cual el autor no identifica. 

Antonino Liberal alega que Píero era un rey oriundo de Emacia. Tenía nueve hijas, las Emátides, que formaron un coro para competir contra las Musas en un concurso de canto en el monte Helicón. Se dice que por haberse atrevido a rivalizar contra las diosas, las nueve Emátides fueron convertidas, por la cólera de las Musas, en nueve tipos de pájaros cantores diferentes (algunos de ellos no identificados), a saber: somormujo, torcecuello, kenkrís, urraca, verderón, jilguero, pato, picoverde y drakontis.

Apolodoro añade que Píero era hijo de Magnes de Tracia. Se lo considera padre de Jacinto con la musa Clío, a quien Afrodita había inspirado el amor por él tras haberse burlado del que ella sentía por Adonis. Según un autor tardío Píero era hijo de Macedón y de una mujer local y hermano de Amato (o Emato), epónimo de Emacia. La Suda lo describe como un hijo de Lino, a su vez hijo de Etusa. Este Píero fue padre de Eagro y abuelo por lo tanto de Orfeo.

Referencias

Bibliografía 
 
 

Personajes de la mitología griega
Epónimos de la mitología griega
Reyes de la mitología griega